Третякова Валентина Петрівна (нар. 1932) — українська співачка (лірико-колоратурне сопрано) і бандуристка, учениця Володимира Кабачка. Народна артистка України (1977). 
 Третякова Людмила Степанівна (нар. 1931) — українська радянська діячка, новатор виробництва, інженер-конструктор Одеського заводу «Автогенмаш» Одеської області. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.

Див. також 
 Третьяков
 Третьякова
українські прізвища